El término educto puede referirse a:

En química:
 Un educto, también conocido como reactante o reactivo, es el precursor de un producto en una reacción química

En lógica:
 Un educto es el producto educido por medio del razonamiento deductivo

En lingüística:
 El educto es la lengua que el aprendiente es capaz de producir durante el aprendizaje de la misma.